Lyginia är ett släkte av gräsväxter. Lyginia ingår i familjen Anarthriaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gräsordningen